Amphicteis wyvillei är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1885. Amphicteis wyvillei ingår i släktet Amphicteis och familjen Ampharetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
wyvillei